George Johnson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Johnson House (Iowa), ID-Nr. 00000923
 George Johnson House (Missouri), ID-Nr. 93000554